Татьяна Репина:
 Татьяна Репина — драма А. С. Суворина (1888).
 Татьяна Репина — одноактная пьеса А. П. Чехова (1889), не публиковавшаяся и не ставившаяся при жизни.